Соревнования по бегу на 60 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 2 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующей зимней чемпионкой Европы в беге на 60 метров являлась Аша Филип из Великобритании.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 43 легкоатлетки.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 60 метров у женщин состоялся 2 марта 2019 года. 21-летняя Ева Свобода завоевала золото, оставив позади чемпионок двух последних турниров (Дафне Схипперс — 2015 года, Аша Филип — 2017 года). Она стала второй легкоатлеткой в истории Польши, выигравшей самую короткую дистанцию на чемпионатах Европы в помещении — после титулованной Ирены Шевиньской, победительницы европейского первенства 1969 года в беге на 50 метров.

Примечания

Ссылки 
 

бег